Џетро Тал може да се односи на:
 Џетро Тал (пољопривредник), енглески пољопривредник
 Џетро Тал (музичка група), британска рок група названа по пољопривреднику